América andina, región andina o zona andina pueden referirse a:

 La cordillera de los Andes, en América del Sur.
 La región andina de Bolivia, región natural de Bolivia.
 La región andina de Colombia, región natural de Colombia.
 La región interandina de Ecuador, región natural de Ecuador.
 Los Andes peruanos, región natural de Perú.
 La Región de los Andes, una de las regiones político-administrativas en que fue organizada Venezuela.
 Los Estados Andinos, región de América del Sur.
 La Comunidad Andina (anteriormente conocida como «Pacto Andino» o «Grupo Andino»), organismo regional cuyos cuatro países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) tienen como objetivo común alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo.

Además, pueden hacer referencia a:

 El cinturón volcánico de los Andes, zona volcánica del Cinturón de Fuego del Pacífico localizada en la cordillera de los Andes.
 El bosque andino (o «bosque nuboso» o «bosque de niebla»), ecosistema de bosque de la cordillera de los Andes.